Okręty US Navy o nazwie USS "Raritan", pochodzącej od rzeki Raritan płynącej w New Jersey:
 Pierwszy "Raritan" był fregatą żaglową, został zwodowany w 1843, jako jeden z ostatnich tego typu okrętów amerykańskich. Został zniszczony, aby zapobiec wpadnięciu w ręce wroga w 1862.
 Drugi "Raritan" (WYT-93) był holownikiem portowym, który wszedł do służby w United States Coast Guard w 1939. Został przekazany marynarce w 1941 i oddany do USCG w 1946. Został wycofany ze służby w 1988.
 Trzeci "Raritan" był okrętem desantowym przyjętym do służby w 1945 i wycofanym w 1959.
Raritan